Нижче наведено список 744 муніципалітетів департаменту Приморська Сена.

Приморська Сена

Приморська Сена